Zibin [zíbin] je priimek več oseb (rusko Зы́бин):

 Sergij Petrovič Zibin, sovjetski general
 Jefim Sergejevič Zibin (1894 – 1946), sovjetski general

Drugo 

 Zibin (ψ Dra) [Dziban, Dsiban], zvezda v ozvezdju Zmaja